San Buenaventura (Honduras)
 San Buenaventura (Meksyk)
 San Buena Ventura (Boliwia)